Красная Буда — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Красная Буда — деревня в Добрушском районе Гомельской области.
 Красная Буда — агрогородок в Кричевском районе Могилёвской области.
 Красная Буда — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.